Nordman kan syfta på:

Nordmän – vikingatida germanska invånare i Norden
Nordman (musikgrupp) – en svensk musikduo